Ви́длица — топоним:
 Видлица — село в Болгарии.
 Видлица — деревня в Муезерском районе Карелии.
 Видлица — село в Олонецком районе Карелии.
 Видлица — река в Карелии.
 Видлица — законсервированная железнодорожная станция в Карелии.